Бизе () — фамилия. Известные носители:

 Бизе, Жан (род. 1947) — французский политик, член партии Республиканцы, сенатор от департамента Манш. 
 Бизе, Жорж (1838—1875) — французский композитор периода романтизма.

См. также 
 Бизи (значения)